Хасан-паша (, ок. 1517, Алжир — 1572, Стамбул) — сын Хайр-ад-Дина Барбаросса, трижды бейлербей Алжира и капудан-паша (командующий флотом) Османской империи. Его мать была из морисков. Правитель Алжира начиная с 1545 года.

Правитель Алжира 
Став командующим всего турецкого флота Хайр-ад-Дин Барбаросса назначил правителем Алжира в 1533 году своего помощника Хасанa Агу. В 1545 году, уезжая в Стамбул, Хайр-ад-Дин Барбаросса назначил вместо него правителем Алжира своего сына. В следующем году Хайр-ад-Дин Барбаросса умер в Стамбуле.

Про-оттоманский Алжир был форпостом продвижения Турции дальше на запад северного побережья Африки. От Хасана-паши ожидали бурной завоевательной деятельности. В июне 1545 года Хасан-паша захватил богатый город Тлемсен на северо-западе Алжира, принадлежащий берберской династии Абдальвадидов, оставил там турецкий гарнизон и назначил правителем про-оттоманского султана Мухамеда ().

В 1548 году Хасан-паша был смещён с поста бейлербея султаном Сулейманом I, который поставил во главе Алжира адмирала Османской империи Тургут-реиса. Вскоре, однако, Хасан-паша снова вернулся на должность правителя Алжира; с тем, чтобы быть смещённым в 1552 году под предлогом, что он не сумел распространить власть Турции на Марокко. Он был заменён на Салих-реиса, который немедленно начал кампанию против Марокко, упорно отстаивающего свою независимость. В короткой войне с султаном Марокко Мохаммедом аш-Шейхом Салих-реис занял Фес, но Мохаммед аш-Шейх сохранил независимость от Османской империи.

В 1557 году Хасан-паша снова был назначен бейлербеем Алжира с миссией сломить сопротивление Марокко, которое пошло на антитурецкий союз с Испанией, имевшей свои интересы в северной Африке. Усилиями Хасан-паши правитель Марокко Мохаммед аш-Шейх был убит в октябре 1557 года подосланными про-турецкими агентами. В следующем 1558 году Хасан-паша снова напал на Марокко, но был остановлен армией сына Мохаммеда аш-Шейха Абдаллах I аль-Галиба к северу от Феса в битве у Ущелья ал-Лабан (). Под угрозой наступления испанцев на Алжир из Орана Хасан-паша сразу после сражения погрузил войска на корабли в марокканском порту Кассаса (), около Мелильи, и вернулся в Алжир организовывать защиту страны от испанцев. Испанцы атаковали прибрежный город Мостаганем (), но Хасан-паша сумел организовать защиту города, и испанцы потерпели сокрушительное поражение. После этой кампании Хасан-паша был обвинён в конфликте со своими офицерами и в очередной раз отозван в Стамбул.

В следующий раз Хасан-паша был назначен бейлербеем Алжира в 1562 году, когда он возглавил оказавшейся неудачной осаду испанских Орана и Мерс-эль-Кебира ().

Командующий флотом Османской империи 
В 1567 году Хасан-паша был призван в Стамбул, где был назначен командующий флотом Османской империи, как и в своё время его отец. В 1571 году он был среди турецких командиров флота в Битве при Лепанто. Хасан-паша умер в Стамбуле в 1572 году.

Строитель 
Хасан-паша был инициатором строительства Мавзолея Сиди Мухаммеда основателем суфийского тариката (религиозного братства) Рахмания, считающегося одним из семи святых покровителей Алжира.

Ссылки 

Адмиралы Османской империи
Правители Алжира
Правители Африки XVI века
Бейлербеи Алжира